Maerten de Vos (1532-1603), een Zuid-Nederlands kunstschilder
Maarten de Vos (journalist) (1941-2012), een Nederlands sportjournalist en regisseur